Chara steht für:
 den Stern Asterion
 früher: einen Asterismus, der u. a. die Sterne Asterion und Cor Caroli umfasst
 eine Gattung der Armleuchteralgen, siehe Chara (Algengattung)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Chara (Schmetterlingsgattung)
 eine nordomotische Sprache in Afrika, siehe Afroasiatische Sprachen
 eine Gemeinschaft innerhalb der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche (CE): chara (griech.) = Freude

Chara ist der Name folgender Personen:
 Chara (Sängerin) (jap. ちゃら;* 1968), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Chara (Fußballspieler), (eigentlich Fernando Agostinho da Costa; * 1981), angolanischer Fußballspieler

Chara oder Chará ist der Familienname folgender Personen:
 Édison Chará (* 1980), kolumbianischer Fußballspieler
 Felipe Chara (* 1981), kolumbianischer Fußballspieler
 Yimmi Chará (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler
 Zdeno Chára (* 1977), slowakischer Eishockeyspieler,

CHARA steht für:
 CHARA-Array, ein Interferometer für Astronomie

Siehe auch:
 Cara
 Tschara
 Khara
 Chhara, eine indische Gemeinschaft
 Charas

CHARA